Amphoe Phunphin (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Surat Thani. Die Provinz Surat Thani liegt in der Südregion von Thailand.

Geographie 
Die benachbarten Kreise und Gebiete sind (von Norden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Tha Chang, Mueang Surat Thani, Ban Na Doem, Khian Sa, Khiri Rat Nikhom und Vibhavadi; alle Landkreise gehören zur Provinz Surat Thani. Phunphin hat im Nordosten auch eine kurze Küste zur Bucht von Bandon.

Die größten Flüsse des Landkreises sind der Maenam Tapi und sein Nebenfluss Phum Duang, der bei der Stadt Tha Kham in den Tapi mündet.

Geschichte 
Der Landkreis wurde im Jahr 1939 von Tha Kham in Phunphin umbenannt.

Öffentlicher Transport 
Der Landkreis Phunphin ist eine Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs der Provinz Surat Thani. An der Südlinie der Thailändischen Staatseisenbahn hat er insgesamt drei Bahnhöfe, vier Eisenbahn-Haltepunkte und einen Abzweigung. Der Hauptbahnhof der Provinz, Bahnhof Surat Thani, befindet sich in Tambon Tha Kham in diesem Bezirk. Die Stadt Surat Thani selbst ist nicht an die Bahnlinie angeschlossen. An der Ban Thung Pho Junction am Kilometer 631 gibt es eine Abzweigung zum ehemals geplanten Bahnhof im Bezirk Takua Thung der Provinz Phang Nga, genau gegenüber von Phuket. Nachdem im Jahr 1956 die ersten 31 km bis Khiri Ratthanikhom fertiggestellt waren, wurde das Projekt wegen Finanzierungs-Schwierigkeiten auf Eis gelegt.

Im Amphoe Phunphin befinden sich außerdem der Flughafen Surat Thani, das „Inland Container Depot“ (ICD) und der „Asian Highway“ AH2 als Hauptverbindung zu den anderen Provinzen von Thailand.

Bilder

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Phunphin ist in 16 Gemeinden (Tambon) eingeteilt, welche weiterhin in 98 Dörfer (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Die Stadt (Thesaban Mueang) Tha Kham () umfasst Teile des Tambon Tha Kham.

Daneben gibt es 17 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Phunphin von amphoe.com (in Thai)
 Stadtverwaltung von Thakham (Phunphin) (in Thai)

Phunphin